Royal Thai Naval Academy é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1924.

Clubes de futebol da Tailândia